Прохори — село, Чернігівська область, Борзнянський район
 Прохори — селище, Чернігівська область, Бахмацький район